Governo Costa I – governo del Portogallo dal 2014 al 2019
Governo Costa II – governo del Portogallo dal 2019